Eeckhoudt ist der Familienname folgender Personen:

 Jean van den Eeckhoudt (1875–1946), belgischer Maler
 Michel Van den Eeckhoudt (1947–2015), belgischer Fotograf